

Geografia
Jama – città dell'Ecuador, capoluogo del Cantone di Jama
Jama (in russo: Яма) – fiume della Russia, conosciuta nell'alto corso con il nome di Majmandža

Persone 
Jama Musse Jama – scrittore somalo

Altro
JAMA - The Journal of the American Medical Association – pubblicazione scientifica ufficiale della American Medical Association
 Jama – poema di Ivan Goran Kovačić
 Jama – abito maschile indiano del periodo Moghul